Golejewo ist Name folgender polnischer Orte:
Golejewo (Pakosław) (Golejewo), Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Pakosław
Golejewo (Jeziora Wielkie) (Golejewo), Dorf in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Gemeinde Jeziora Wielkie
Golejewo (Gozdowo), Dorf in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Gozdowo